Глиникский мост () — мост в Германии через реку Хафель, соединяющий берлинский район Ванзе в округе Штеглиц-Целендорф и прилегающий город Потсдам. Своим названием мост обязан находившемуся поблизости поместью Клайн-Глинике, от которого в настоящее время остался охотничий дворец Глинике.

По окончании Второй Мировой войны и до объединения Германии по середине моста проходила граница между Западным Берлином и ГДР. Мост получил всемирную известность благодаря тому, что по крайней мере четырежды на нём состоялся обмен арестованными шпионами между советскими и американскими спецслужбами. В средствах массовой информации его прозвали «шпионским мостом».

 Первое такое мероприятие состоялось 10 февраля 1962 года, когда Советский Союз выдал Соединенным Штатам сбитого над Свердловском американского лётчика Гэри Пауэрса в обмен на арестованного ФБР Рудольфа Абеля.
 В апреле 1964 года советский агент Конон Молодый был обменян на британского агента Гревилла Винна.
 12 июня 1985 года произошел обмен 23 арестованных на Востоке агентов ЦРУ на 4 агентов КГБ (в том числе польский агент Мариан Захарский), арестованных на Западе.
 11 февраля 1986 года состоялся обмен диссидента Анатолия (Натана) Щаранского на советского разведчика гражданина Чехословакии Карла Кёхера и его жену Хану.
В музее «Вилла Шённинген» представлена экспозиция времён холодной войны, рассказывающая о событиях обмена шпионами.

См. также 
 Мёртвый сезон (фильм, 1968)
 Фогель, Вольфганг
 Шпионский мост — фильм о первом обмене на Глиникском мосту

Примечания

Литература

Ссылки 
 glienicke-bridge.com — сайт, посвящённый Глиникскому мосту
 Глиникский мост из космоса

Мосты Берлина
Мосты Бранденбурга
Здания и сооружения Потсдама
История Германии
Холодная война
Ферменные мосты Германии